Футболистка года на Украине — ежегодная награда лучшей футболистке Украины.

Голосование за звание лучшей футболистки Украины было инициировано газетой «Деснянская правда» в 2008 году. В опросе приняло участие девять спортивных журналистов из Чернигова. Первым победителем в 2008 году стала Надежда Баранова. Победителю следующего года, Дарьи Апанащенко была вручена награда «Оникс-мяч». Апанащенко является рекордсменом по количеству выигранных титулов, она выигрывала этот приз рекордные пять раз. В девяти из десяти случаев вручения данной награды победителями становились представительницы российских клубов. Представители пермского клуба «Звезда-2005» входили в список призёров десять лет подряд. В 2018 году призовые места заняли исключительно представительницы клуба «Жилстрой-1»

С 2012 года по нынешнее время традиционное открытое голосование проводит редакция сайта "Женский футбол Украины". Участие в голосовании принимают эксперты женского футбола: тренера команд Высшей, Первой лиг, руководители межрегиональных центров, отдел женского футбола УАФ, тренера женских сборных и спортивные журналисты, освещающие женский футбол в Украине.

В 2017 году появилось параллельное голосование при поддержке ФФУ/УАФ, результаты которого объявляют в декабре на официальной церемонии "Футбольные звезды", которая транслируется на телеканале "Футбол 1" (Украина). Данное голосование проводится в закрытом режиме среди капитанов  и главных тренеров команд. "Футбольные звезды" награждают лучших в мужском и женском футболе.

В 2020 году из-за продолжительной паузы во внутренних и международных соревнованиях из-за эпидемии коронавируса редакция "Женского футбола Украины" перенесла голосование на лето 2021 года. Также было сказано, что теперь подведение итогов будет проводиться по игровому году (сезону), а не календарному, как было ранее.

Победители

Суммарная статистика

Игроки

Команды

Примечания

Ссылки 
 Краща футболістка 2008. ФОТО
 Дарина Апанащенко — краща футболістка України
 Зварич — найкраща футболістка України 2013 року
 Оголошена найкраща футболістка України 2013 року
 Найкраща юна футболістка України 2014 року — з Рівненщини
 Людмила Пекур — найкраща футболістка України 2014 року
 І знову Дарина Апанащенко! Вже втретє
 Дарья Апанащенко признана лучшим игроком Украины 2015 года!

Женский футбол Украины